Blockhaus bezeichnet

Bauwerke:
 Blockhaus bzw. Blockhütte, ein Gebäudetyp mit Wänden aus Baumstämmen oder Balken
 Blockhaus (Militär), einen kleinen Schutzbau aus Holz oder Stein

Einzelgebäude:
 Blockhaus (Dresden), die Neustädter Wache in der sächsischen Landeshauptstadt
 Blockhaus Cluozza Chamanna Cluozza, Wanderhütte in der Schweiz
 Blockhaus d’Éperlecques, Bunkeranlage in Frankreich

Weiteres:
 Blockhaus (Reichshof), Ortschaft der Gemeinde Reichshof im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Blockhaus, Gipfel der Majella

Blockhaus ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Blockhaus (* 1960), deutscher Theater- und Hörfunk-Regisseur und Autor

Siehe auch:

 Block House
Blockhausen